Ryggatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ryggatjärn (Björketorps socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun, 
Ryggatjärn (Bollebygds socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun,

Se även
Ryggtjärnen, sjö i Älvsbyns kommun,  (12,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn